WWY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di West Wyalong (Nuova Galles del Sud) (Australia)